Rezultati smučarskih tekov na XVII. zimskih olimpijskih igrah.

Moški

10 km 
Tekmovanje je potekalo 17. februarja.

15 km zasledovanje 
Tekmovanje je potekalo 19. februarja.

30 km 
Tekmovanje je potekalo 14. februarja.

50 km

4 x 10 km štafeta

Ženske

5 km 
Tekmovanje je potekalo 15. februarja.

10 km zasledovanje 
Tekmovanje je potekalo 17. februarja.

15 km

30 km 
Tekmovanje je potekalo 24. februarja.

4 x 5 km štafeta 

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994